Absolon steht für:
 Absolon (Film), kanadisch-britischer Spielfilm (2003)

Absolon ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Absolon (* 1938), deutsche Politikerin (CDU)
 Karel Absolon (1877–1960), tschechischer Prähistoriker, Geologe und Speläologe
 Kurt Absolon (1925–1958), österreichischer Maler und Graphiker

Siehe auch:
 Absolom
 Absalon